Dinastia Bellachioma – prima dinastia reale della Norvegia
 Giuseppe Ercole Bellachioma (1959) – politico italiano